Diverses òperes porten aquest nom, entre elles:

 Il mondo della luna (Galuppi)
 Il mondo della luna (Haydn)